Sågetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sågetjärnet, Dalsland, sjö i Åmåls kommun,  (18,7 ha)
Sågetjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (5,23 ha)

Se även
Sågtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn